2. ŽNL Karlovačku je najniži stupanj natjecanja i u sezoni 2015./16. činilo 14 klubova iz Karlovačke županije podijeljenih u dvije grupe ("Sjever" i "Jug"). Natjecanje se odvijalo trokružno.

Tablica

Bilješke 
NK Krnjak-Barilović kažnjen oduzimanjem 1 boda
NK VOŠK Belavići kažnjen oduzimanjem 1 boda

Izvori 

 Službene vijesti NSKŽ #22/2016

2015-16
karlovačka-2